Шпанија
Барселона
Провинција Барселона

Филипини
Барселона (град на Филипинима)

Венецуела
Барселона (град у Венецуели)

Спорт
ФК Барселона, фудбалски клуб из Барселоне

Астрономија
945 Барселона, астероид који је 1921. године открио Хосе Комас и Сола.